Варжинья () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Юг и юго-запад штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический микрорегион Варжинья. Население составляет 123 081 человека на 2010 год. Занимает площадь 395,647 км². Плотность населения — 314,7 чел./км².

Varginha выделяется как один из главных центров торговли и производства кофе в Бразилии и в мире, производит отличное качество кофе (Кофе Гурмана), город является центром экспорта кофе, по большей части производство в Южной части, что делает торговлю возможной с рядом стран.

В городе есть привилегированное и стратегическое положения. При нахождении на берегу озера Furnas и на равном расстоянии от трех главных столиц Бразилии, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Белу-Оризонти был назначен журнал Veja в 2011 году как один из лучших средних городов в Бразилии, чтобы жить и инвестировать.

Праздник города — 7 октября.

География 
Климат местности: горный тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cwb.

История 
Город основан в 1882 году.

В городе построен один из кампусов Федерального центра технического образования Минас-Жерайс — одного из ведущих бразильских учебных заведений в сфере технологий.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 1.372.083.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 11.456,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,824 (данные: Программа развития ООН).

Фотогалерея

Примечания 

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс